Buchanan Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Buchanan, du comté de Page en Iowa.
 Buchanan, du comté de Jefferson en Iowa.
  du comté de Berrien dans le Michigan.
 Buchanan, du comté d'Atchison dans le Missouri.
 Buchanan, du comté de Sullivan dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships